Verrucola Corbellari – antico nome di Virgoletta, frazione del comune italiano di Villafranca in Lunigiana, in Toscana
 Verrucola de' Bosi, frazione di Fivizzano
 Fortezza della Verrucola – fortezza nel comune di Fivizzano

Pagine correlate

 Verrucole